Marinus puede referirse a:
 Nombre en latín de Marino de Tiro, geógrafo y cartógrafo fenicio.
 Nombre en latín de San Marino diácono (el fundador de San Marino).
 El nombre latinizado de Abu Al-walid Marwan ibn Janah, sabio hebreo-español.
 Forma parte del nombre de muchos personajes, siendo muy común en los Países Bajos:
 Marinus van Reymerswale, pintor flamenco del siglo XVI.
 Marinus Wagtmans, ciclista holandés.
Forma parte del nombre científico de varias especies (pues en latín la palabra tiene el significado de marino).
 Petromyzon marinus
 Bufo marinus
 Larus marinus
 Astronomía:
 Cráter lunar Marinus